50 богатейших людей Казахстана — 2022 — одиннадцатый список 50 богатейших людей Казахстана, опубликованный казахстанской версией журнала Forbes. Издание подчёркивает, что в подавляющем большинстве случаев приходилось оценивать непубличные компании, и поэтому размер капитала взят по консервативному принципу «не менее чем». Реальная стоимость активов может отличаться от цифр рейтинга. 
 
Общая стоимость состояния казахстанских миллиардеров, по данным Forbes, в 2022 году составила более $? млрд.

50 богатейших

Примечания

Ссылки 
 50 богатейших людей Казахстана
 

Казахстан 2019

2